Die Abkürzung SSTV steht für

 Slow Scan Television
 South Sudan Television
 SS-Totenkopfverbände
 Sukabumi Siar Televisi, einen indonesischen Fernsehsender

SSTV